Wolof (frz. auch Ouolof, engl. auch Wollof; weitere Schreibweisen: Volof, Olof, Jolof, Jollof und Dyolof) steht für:

 Wolof (Sprache), eine Sprache aus der Familie der Niger-Kongo-Sprachen 
 Wolof (Volk), eine ethnische Gruppe, die sich auf die Länder Senegal, Gambia und Mauretanien verteilt 
 ein historisches Reich in Westafrika, siehe Jolof